Max Treu ist der Name folgender Personen:

* Max Treu (Architekt) (1830–1916), deutscher Architekt in Schwaben
 Max Treu (Byzantinist) (1842–1915), deutscher Klassischer Philologe, Byzantinist und Gymnasialdirektor

 Max Treu (Philologe) (1907–1980), deutscher Klassischer Philologe und Übersetzer